Наиль Дунаев (, урожд. Николай Иванович Дунаев (); 3 мая 1937, Ахметьево, Заинский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР — 30 октября 2022, Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация) — советский и российский татарский актёр, театральный педагог. Ведущий артист Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Татарской АССР (1982).

Биография 
Родился 3 мая 1937 года в деревне Ахметьево Заинского района республики Татарстан. По национальности татарин. В 1961 году в составе татарской группы окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве и был принят в труппу Татарского академического театра.

Ведущий многоплановый актёр, отзывчивый педагог. Мягкой, теплой творческой индивидуальности Дунаева была присуща внутренняя психологическая наполненность, жизненная убедительность.

Наряду со сценической деятельностью занимался переводами, преподавал актёрское мастерство в Казанском университете культуры и искусства, профессор (2006).

В 2014 году подписал Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Скончался 30 октября 2022 года в возрасте 85 лет в Казани. Церемония прощания прошла 1 ноября в театре имени Камала, похоронен был Дунаев на кладбище «Курган».

Репертуар 

 Ибрагим — «Осенние ветры» А. Гилязов
 Акъегет — «В ночь лунного затмения» М. Карим
 Гефест — «Не бросай огонь, Прометей!» М. Карим
 Гаяз — «Искры» Т. Гиззат
 Мирзахан — «Потоки» Т. Гиззат
 Нияз — «Последнее письмо» Х. Вахит
 Марат — «Перед свадьбой» Х. Вахит
 Шамиль Усманов — «Шамиль Усманов» А. Гилязов и А. Яхин
 Сайяр — «Приехала мама» Ш. Хусаинов
 Валерик — «Третья патетическая» Н. Погодин
 Василий — «Одна ночь» Б. Горбатов
 Фигаро — «Женитьба Фигаро» П. Бомарше
 Газиз — «Дуэль» М. Байджиев
 Подхалюзин — «Свои люди — сочтёмся» А. Островский
 Паратов — «Бесприданница» А. Островский
 Залешин — «Светит, да не греет» М. Амир
 Гаяз — «Агидель» М. Амир
 Шамсутдин — «Кул Гали» Н. Фаттах
 Равиль — «Суд совести» Д. Валеев
 Давыт — «Две мысли» Г. Кулахметов
 Бахтияр Канкаев — «Бахтияр Канкаев» Т. Миннуллин
 Нурислам — «Дружеский разговор», «Прощайте» Т. Миннуллин
 Якуб — «Мы уходим, вы остаетесь» Т. Миннуллин
 Алексей — «Ильгизар + Вера» Т. Миннуллин
 Айдар — «Зифа» Н. Исанбет
 Качкинский — «Беглецы» Н. Исанбет
 Мирвали — «Три аршина земли» А. Гилязов
 Нугман — «Наследие» Г. Каюм
 Махмуд — «Два часа и вся жизнь» Р. Хамид
 Сосед — «Бичура» М. Гилязов
 Бикбау — «Волны подо льдом» А.-Т. Рахманкулов
 Ахмади — «Брачный контракт» Г. Исхаки
 Лисео — «Дурочка» Лопе де Вега
 Ашуг — «Легенда о девушке Арзы» М. Тарухан
 Мулланур — «Мчит меня мой конь в Казань» З. Хаким
 Луиджи — «Суббота, воскресенье, понедельник» Эд. де Филиппо
 Абубакир — «Прости меня, мама!» Р. Батулла
 Байгура — «Голубая шаль» — Карим Тинчурин
 Шаяхмет — «Перстень» — Фатих Хусни (инсценировка Ильгиза Зайниева)
 Джаудат — «Запоздалое лето» — Ильгиз Зайниев
 Самат — «Ружьё» — Зульфат Хаким
 Тимерланов Булат Айтуганович, актёр — «Горький цвет» — Ильгиз Зайниев
 Гэргэри — «Зятья Гэргэри» — Туфан Миннуллин
 Ассистент режиссёра — «Зятья Гэргэри» — Туфан Миннуллин
 Зиганша — «Голубая шаль» — Карим Тинчурин
 Нугман — «Поговорим о любви» — Ильгиз Зайниев
 Зимин Фёдор Семёнович — «Немая Кукушка» — Зульфат Хаким

Награды 
Звания
 Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (1996 год) — за заслуги в области искусства.
 Почётное звание «Народный артист Татарской АССР» (1982 год).
 Почётное звание «Заслуженный артист Татарской АССР» (1972 год).

Ордена, медали
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 год).
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2017 год) — за многолетнюю творческую деятельность и выдающийся вклад в развитие татарского театрального искусства.
 Медаль «За доб­лестный труд» (2007 год).
 Медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (2022 год) — за существенный вклад в укреплении социально-­экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд.
 Благодарность Президента Республики Татарстан (2012 год) — за многолетнюю творческую деятельность и достойный вклад в развитие театрального искусства.

Премии
 Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (1998 год) — за роль Нурислама в спектакле «Хушыгыз!» («Прощайте!») Ф. Бикчантаева по пьесе Т. Миннуллина на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.
 Премия комсомола Татарии имени Мусы Джалиля (1978 год) — за создание сценических образов в спектаклях «Дружеский разговор» (Т. Миннуллин), «Река Белая» (М. Амир), «Не бросай огонь, Прометей!» (М. Карима), «Безумный день» (П. Бомарше).

Примечания

Ссылки 
 Татарский государственный академический театр имени Г. Камала
 Казанский театральный музей
 Союз театральных деятелей республики Татарстан

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала
Похороненные на кладбище «Курган»